Fosse ist Name oder Namensbestandteil mehrerer geografischer Objekte:

 Fosse (Pyrénées-Orientales), Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales, Frankreich
 Fosse (Fluss), ein Nebenfluss der Vesle in der Champagne
 La Fosse-Corduan, Département Aube, Frankreich
 La Fosse-de-Tigné, Département Maine-et-Loire, Frankreich
 La Grande-Fosse, Département Vosges, Frankreich
 La Petite-Fosse, Département Vosges, Frankreich

 Fosse (Sant’Anna d’Alfaedo), Fraktion der Gemeinde Sant’Anna d’Alfaedo, Provinz Verona, Italien

Fosse bezeichnet außerdem:
 Fosse (Musical), Titel eines Musicals zu Ehren des amerikanischen Choreographen und Regisseurs Bob Fosse
 Fosse (Kartenspiel), minderwertige Karte, Fehlfarbe im Kartenspiel

Fosse ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Fosse (1927–1987), US-amerikanischer Choreograf und Regisseur 
 Jon Fosse (* 1959), norwegischer Autor
 Antoine de La Fosse (1653–1708), französischer Dramatiker
 Charles de La Fosse (1636–1716), französischer Maler
 Jean-Baptiste Guyard de La Fosse (1677–1743), französischer Historiker
 Louis Remy de la Fosse  (~1659–~1726), französischer Architekt, der in Deutschland wirkte
 Philippe Étienne La Fosse (1739–1820), französischer Tierarzt

Siehe auch:
 Fossé
 Fosses
 Lafosse 
 Delafosse
 Foss